Ел Педрегал има више значења:

 Ел Педрегал (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Педрегал, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Педрегал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Педрегал, Баиа ел Моро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Педрегал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Педрегал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Педрегал (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Педрегал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Педрегал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Педрегал (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Педрегал, Хорхе Берланга (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Педрегал (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Педрегал (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Педрегал (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Педрегал (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педрегал (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегал (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегал (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегал (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегал (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегал, Сан Хосе де лас Палмас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегал (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегал (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Педрегал (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Педрегал (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Педрегал (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Педрегал (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Педрегал (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педрегал, Ел Педрегал де Гереро (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педрегал, Лос Вера (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педрегал (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педрегал (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педрегал (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педрегал (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Педрегал (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Педрегал (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Педрегал (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Педрегал (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегал, Ел Педрегосо (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегал (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегал, Санта Клара дел Педрегал (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегал (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегал, Ел Емпедрадо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегал (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педрегал (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Педрегал (Атизапан де Зарагоза), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Педрегал (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Педрегал (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Педрегал (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Педрегал, Теотостипан (Тенанго дел Аире), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Педрегал, Куартел Куарто (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал, Балнеарио (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал, Ел Пино Редондо (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Педрегал (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Педрегал (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Педрегал (Тлалнепантла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Педрегал (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Педрегал (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Педрегал (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Педрегал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Педрегал, Салинас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Педрегал (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Педрегал (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Педрегал (Сантијаго Сучилкитонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Педрегал (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Педрегал (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Педрегал (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Педрегал (Тепеохума), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Педрегал (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Педрегал (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Педрегал (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Педрегал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Педрегал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Педрегал (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Педрегал (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Педрегал (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Педрегал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Педрегал (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Педрегал (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педрегал, Ранчо (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Педрегал (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Тепатласко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Педрегал (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Педрегал (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Педрегал (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Педрегал, Ел Мирадор (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Педрегал, Хулијан Ерера Мајорга (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику